Hjordkær (plaats), plaats in Denemarken
 Hjordkær (parochie), parochie in Denemarken